In 1975 werd het 52ste Campeonato Sergipano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 16 maart tot 10 augustus. Er werden drie toernooien gespeeld en omdat Sergipe ze alle drie won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Play-off ronde

Derde toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Braziliaans competitievoetbal 1975